Toponímia: Sem (França) municipi del departament francès de l'Arieja, a Occitània 
 Biografies:
 Sem (bíblic), personatge bíblic fill de Noè i antecessor dels pobles semites 
 Sem (gramàtic), gramàtic de l'Antiga Grècia.
 Sem (equip ciclista), antic equip ciclista francès
 Scanning Electron Microscopy, Microscopi electrònic de rastreig
 Societat d'Estudis Militars
 Society for Ethnomusicology
 Synthesizer Expansion Module Synthesizer Expansion Module d'Oberheim
 Sistema d'Emergències Mèdiques